Bryant Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Island (Florida)
 Bryant Island (Maine)
 Bryant Island (Tennessee)